

Localidades

Nariño (departamento), departamento colombiano;
Nariño (Antioquia), município colombiano do departamento de Antioquia;
Nariño (Cundinamarca), município colombiano do departamento de Cundinamarca;
Puerto Nariño, município colombiano do departamento de Amazonas.

Pessoas

Antonio Nariño (1765–1823), político e militar colombiano.

Outros

Universidade de Nariño, entidade de educação superior colombiana, localizada em Pasto;
Casa de Nariño, sede do governo da Colômbia, localizada em Bogotá.

Ver também
 Marinho
 Marino (desambiguação)
 Mariño

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes